Der Queens Grand Prix 1983 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 12. bis 18. September 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in der Präfektur Tokio